Esistono più comuni francesi con questo nome

Châtelneuf – Giura
Châtelneuf – Loira